Rafael Jorge Belaúnde Llosa (Lima, 26 de diciembre de 1974) es un empresario y consultor peruano graduado en Economía. Fue Ministro de Energía y Minas del Perú desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto de 2020 durante el Gobierno de Martín Vizcarra.

Biografía 
Hijo de Rafael Belaúnde Aubry y María Eugenia Llosa Montagne. Es nieto del dos veces presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry y del diplomático Jorge Guillermo Llosa Pautrat. Es bisnieto de Rafael Belaunde Diez Canseco, Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero y de Ernesto Montagne Markholz, Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Luis Sánchez Cerro y es descendiente del también presidente del Perú Pedro Diez Canseco Corbacho.

Estudió economía en la Universidad de Lima.

El 20 de marzo de 2002 fue nombrado Gerente de Campo en la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), cargo que ocupó hasta diciembre de 2005.

En agosto de 2006 fue nombrado como Jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo, cargo en el que permaneció hasta febrero de 2007 en la gestión de Beatriz Merino.

El 15 de julio de 2020 fue designado Ministro de Energía y Minas por el presidente Martín Vizcarra.

Genealogía

Referencias 

Ministros de Energía y Minas de Perú
Familia Belaúnde
Familia Llosa
Alumnado de la Universidad de Lima